Појам Абас I може да се односи на:
 Абас I Велики, персијски владар
 Абас I Египатски, гувернатор Египта (рођен 1813. године, умро 1854)